«Lara Fabian» — четвертий студійний та перший англомовний альбом канадо-бельгійської поп-співачки Лари Фабіан. У Франції альбом вийшов 29 листопада 1999, а 30 березня 2000 відбувся світовий реліз. Платівка містить світові хіти Фабіан, такі як «I Will Love Again», «I Am Who I Am» та «Love by Grace».

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Лара Фабіан ‎– альбом Lara Fabian на discogs.com 
 Офіційний вебсайт Лари Фабіан 

Альбоми Лари Фабіан
Альбоми Columbia Records
Альбоми Epic Records
Альбоми Sony Music
Англомовні музичні альбоми